En voltige aérienne, un renversement est une figure.
 En lutherie, un renversement est l'inclinaison de la touche par rapport à l'axe de l'instrument, comme sur un violon, par exemple.
 En musique, un renversement fait référence à un intervalle ou à un accord. Le renversement d'un accord est une autre façon de le jouer.
 En gymnastique, un renversement est une figure à la base de la chandelle et du pont.
 En politique, on parle de renversement du pouvoir, léger euphémisme désignant un coup d'État.
 Dans les transports le renversement d'un véhicule est un accident populairement connu sous le terme de tonneau